Однодеревка, однодерёвка, однодревка: предмет, выполненный из целого ствола дерева:
 Чёлн — лодка, выдолбленная из ствола дерева;
 Мачта, выполненная из целого ствола.

Литература 
 . // Самойлов К. И. Морской словарь. — М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941